Лас Кањитас има више значења:

 Лас Кањитас (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кањитас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кањитас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кањитас (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кањитас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кањитас (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кањитас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кањитас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Кањитас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кањитас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Кањитас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кањитас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику